Die Mestaruussarja 1980 war die 50. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften in einem kombinierten System aus einer Hauptrunde mit Hin- und Rückrunde sowie einer anschließenden Meisterschafts- bzw. Relegationsrunde ausgespielt. Meister wurde Titelverteidiger Oulun Palloseura vor Haka Valkeakoski.

Teilnehmende Mannschaften

Hauptrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterschaftsrunde 
Die ersten acht Mannschaften der Hauptrunde spielten in einer einfachen Runde den Meister und Teilnehmer für den UEFA-Pokal aus. Die erzielten Ergebnisse aus der Hauptrunde wurden mit eingerechnet. Die Punkte (ggf. aufgerundet) wurden jedoch nur zur Hälfte mitgenommen.

Relegationsrunde 
Die vier schlechtesten Mannschaften der Mestaruussarja und die vier besten Mannschaften der I divisioona (mit * gekennzeichnet) nahmen an der Relegationsrunde teil. Die Mannschaften erhielten Zusatzpunkte für ihre Platzierungen in den vorangegangenen Wettbewerben. Die neunt- bis zwölftplatzierten Mannschaften der Mestaruussarja-Hauptrunde erhielten vier, drei, zwei und einen Zusatzpunkt. Die gleiche Rangfolge galt für die vier besten Zweitligisten (1. Platz = 4 Punkte, 2. Platz = 3 Punkte usw.).

Meistermannschaft 
Folgende Spieler gehörten der Meistermannschaft Oulun Palloseura an:

 Jukka Rantanen, Aki Lahtinen, Ari Heikkinen, Leo Houtsonen, Eero Rissanen, Matti Ahonen, Pekka Kemppainen, Soini Puotiniemi, Miika Juntunen, Jouni Matero, Keith Armstrong, Hugh Smith, Juhani Himanka, Ari Jalasvaara. Trainer: Taisto Horneman.

Torschützenkönig 
Torschützenkönig der Mestaruussarja 1980 wurde Hanna Rajaniemi (S78) mit 19 Treffern.

Fußballpokal 
Im Finale des finnischen Fußballpokals im Olympiastadion Helsinki am 19. Oktober 1980 gewann Kotkan Työväen Palloilijat mit 3:2 gegen Haka Valkeakoski.

Internationales Abschneiden 
 Meister Oulun Palloseura (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 0:1 und 0:7 gegen  FC Liverpool
 Vizemeister Haka Valkeakoski (UEFA-Pokal)
 1. Runde: 2:3 und 0:4 gegen  IFK Göteborg
 Pokalsieger Kotkan Työväen Palloilijat (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 0:0 und 0:5 gegen  SEC Bastia
 1. Runde: 1:3 und 2:4 gegen  Feyenoord Rotterdam

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF
 Championship 1980

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1980
1980